Жан-Пьер Вижье́ (; 11 сентября 1976, Нотр Дам де Лурдес, Манитоба) — бывший профессиональный канадский хоккеист, правый нападающий. Завершил карьеру игрока в 2012 году.

На драфте НХЛ не выбирался. 20 апреля 2000 года как свободный агент подписал контракт с «Атлантой Трэшерз».

Статистика 
                                            --- Regular Season ---  ---- Playoffs ----
Season   Team                        Lge    GP    G    A  Pts  PIM  GP   G   A Pts PIM
--------------------------------------------------------------------------------------
1996-97  Northern Michigan Univers   NCAA   36   10   14   24   54
1997-98  Northern Michigan Univers   NCAA   36   12   15   27   60
1998-99  Northern Michigan Univers   NCAA   42   21   18   39   80
1999-00  Northern Michigan Univers   NCAA   39   18   17   35   72
1999-00  Orlando Solar Bears         IHL     3    1    0    1    0  --  --  --  --  --
2000-01  Orlando Solar Bears         IHL    78   23   17   40   66  16   6   6  12  14
2000-01  Atlanta Thrashers           NHL     2    0    0    0    0  --  --  --  --  --
2001-02  Chicago Wolves              AHL    62   25   16   41   26  21   7   7  14  20
2001-02  Atlanta Thrashers           NHL    15    4    1    5    4  --  --  --  --  --
2002-03  Chicago Wolves              AHL    63   29   27   56   54   9   3   1   4   4
2002-03  Atlanta Thrashers           NHL    13    0    0    0    4  --  --  --  --  --
2003-04  Atlanta Thrashers           NHL    70   10    8   18   22  --  --  --  --  --
2004-05  Chicago Wolves              AHL    76   29   41   70   56  18   5   6  11  19
2005-06  Atlanta Thrashers           NHL    41    4    6   10   40  --  --  --  --  --
2006-07  Atlanta Thrashers           NHL    72    5    8   13   27  --  --  --  --  --
2007-08  Genève-Servette             NLА    46   15   20   35   46  12   7   6  13  10
2008-09  Genève-Servette             NLА    35   20   11   31   53   2   1   0   1   2
2009-10  Bern ('A')                  NLА    49   13   25   38   50  14   7   7  14   6
2010-11  Bern ('C')                  NLА    49   17   16   33   60   4   0   2   2   4
2011-12  Bern ('C')                  NLА    37    7    7   14   24   3   0   0   0   4
--------------------------------------------------------------------------------------
         NHL Totals                        213   23   23   46   97  --  --  --  --  --

Ссылки 
 
 
 

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Орландо Солар Бэрс» (IHL)
Игроки «Атланта Трэшерз»
Игроки «Чикаго Вулвз»
Игроки ХК «Женева-Серветт»
Игроки ХК «Берн»